О́льга — восточнославянское женское имя, женская форма мужского имени Олег. Предположительно, это заимствованные скандинавские имена Helga и Helgi (от  «святой, священный»).

Вне России и стран СНГ имя «Ольга» популярно в Чехии, Финляндии, Италии, Испании и, в некоторой степени, в Германии; также упоминается в средневековой Шотландии.

Производные 
Ольгуня, Ольгуся, Ольгуха, Ольгуша, Оля, Олюля, Люля, Олюня, Люня, Олюся, Люся, Олюха, Олюша, Оляша, Оляня, Олёна, Лёна, Лёня, Лёля, Ляля.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 24 июля

Происхождение имени 
Ближайшая этимология: древнерусское Ольга (Повесть временных лет, 945—957 гг.), среднегреческое Ἔλγα.

По «германской» версии — из древне-скандинавского Helga (от  — «святой», «священный»). Нововерхненемецкое Olga заимствовано из русского языка в эпоху антинаполеоновских войн.

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания 

Русские женские имена
Древнерусские имена скандинавского происхождения